Magyar Dal (1922–1936) romániai magyar zenei lap
Magyar Dal (1942–1948) a Magyar Dalos Egyesületek Országos Szövetségének folyóirata, Budapest
Magyar Dal, Tárcza Bertalan állandó rovata az Ellenzék című napilapban